gołąbek – rodzaj grzybów
 gołąbek pokoju
2 miejscowości w Polsce:
 Gołąbek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Gołąbek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Skórzec

Zobacz też 

 Gołąbki